

Прізвище 
 Сарджент () — англійське прізвище.
 Джон Сінгер Сарджент

Топонім 
 Сарджент () — округ у штаті Північна Дакота, США.

Інше 
 11758 Сарджент — астероїд головного поясу.